Die Abfahrt der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1948 wurde am 2. Februar im Skigebiet Corviglia ausgetragen. Die Zeiten wurden zugleich als Zeiten für die Alpine Kombination gewertet.

Olympiasieger wurde der Franzose Henri Oreiller, der vier Sekunden schneller war als der Silbermedaillengewinner Franz Gabl aus Österreich. Die Schweizer Karl Molitor und Ralph Olinger landeten mit der gleichen Zeit auf Rang 3.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Abfahrt (Manner)